Hellaween: Pure Horror — другий мікстейп американського репера Esham, виданий лейблом Reel Life Productions у день Геловіну, 31 жовтня 2009 р. Цей реліз — концептуальний альбом, записаний під впливом численних фільмів жахів та радіопостановок, зокрема радіовистави «Війна світів».

Список пісень

Посилання 

Концептуальні музичні альбоми
Альбоми Esham